Heteroxyidae är en familj av svampdjur. Heteroxyidae ingår i ordningen Halichondrida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Heteroxyidae 62 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Heteroxyidae